Klica je lahko:
 organizem na najzgodnejši razvojni stopnji, embrij
 lasna klica
 sopomenka za mikroorganizem